Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza (ang. Indo-Polish Chamber of Commerce) – organizacja mająca na celu wspieranie stosunków dwustronnych między Indiami i Polską, powstała w 2001 w Bombaju z inicjatywy Ogólnoindyjskiego Związku Przemysłu (All India Association of Industries – AIAI) z siedzibą w Bombaju. W 2008 powstało pierwsze biuro w Polsce – w Warszawie. Członkami izby są też instytucje sektora publicznego i jednostki samorządu terytorialnego z obu krajów.

Obecnie utrzymuje biura w Warszawie, Krakowie, Bombaju, Madrasie (2003) i Nowym Delhi.

Zobacz też 
 Ambasada Indii w Polsce
 Polsko-Indyjska Izba Gospodarcza

Linki zewnętrzne 
 

Izby gospodarcze
Gospodarka Indii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-indyjskie